Би́ба () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Биба, Андрей Андреевич (род. 1937) — советский футболист, тренер.
 Биба, Бардок (1923—1949) — албанский коммунист.
 Биба, Мария Дмитриевна (в девичестве Гончарова; 1932—2000) — Герой Социалистического Труда.

Другое 

 Биба — город в Египте.